Annalisa Crannell, mathématicienne américaine ;
  (1938–2009), physicienne américaine ;
 Robert Crannell Minor (1839–1904), artiste peintre américain.